winieta – ozdoba stosowana w drukarstwie
 winieta – pasek tytułowy czasopisma
 winieta – nalepka (najczęściej na szybę samochodu), stanowiąca dowód wniesienia opłaty
 winieta (winietowanie) – wada obrazu fotograficznego
 winieta – ozdobny nadruk na odwrocie tekturki, na którą naklejona jest fotografia
 winieta (modelarstwo) – mniejsza forma dioramy